SIEL  – ex azienda operante nel settore musicale
 Lene Siel – cantante danese